Dmitri II. ist der Name folgender Personen:

 Dmitri II. von Twer (1299–1326), russischer Herrscher, Großfürst von Wladimir
 Demetre II. der Selbstaufopferer (um 1260–1289), König von Georgien von 1270 bis 1289

Siehe auch:
 Zweiter falscher Dmitri (Pseudodimitri II.; † 1610), russischer Prätendent auf den Zarenthron